Паннигерийский алфавит () — алфавит на основе латинского, состоящий из 33 знаков, стандартизованный Национальным языковым центром () Нигерии в 1980-х для использования с учётом специфики местных языков, принадлежащих к различным языковым группам. Разработан с учётом того, чтобы избегать диграфов.

Первоначальный проект предложила  Кей Уильямсон в 1981 г., окончательную версию в 1985 г. создал типограф Герман Цапф.

Состав знаков 

Акценты — акут, гравис и циркумфлекс — используются соответственно для обозначения тонов (высокого, низкого и нисходящего). Средний тон не обозначается.

Клавиатура 
Нижеследующую клавиатуру для ручных пишущих машинок (46-клавишных) разработала фирма Olivetti:

На этой клавиатуре буквы Q и X отсутствуют, так как они не входят в алфавит, а цифры 0 и 1 печатались как заглавные буквы O и I.

См. также 
 Стандартный алфавит Лепсиуса
 ISO 6438
Письменности языков Африки на основе латиницы
Языки Нигерии